Autóctono (o autóctona) puede referirse a:

 Autóctono (2003), el primer álbum de estudio de la banda española de folk metal y folk rock Ars Amandi.
 Autóctono; en la mitología griega, un hijo de Poseidón y Clito.
 Los autóctonos; en la mitología griega, hombres surgidos directamente de la tierra.
 La especie autóctona o especie nativa; en biogeografía, especie que pertenece a una región o ecosistema determinados.

Enlaces externos